Botta e risposta – forma musicale
 Botta e risposta – film del 1950
 Botta e risposta – programma radiofonico degli anni '40-'50